Фраксионамијенто Сан Лорензо има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Лорензо (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Лорензо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику